Angela Melillo (1967) – showgirl, attrice e ballerina italiana
 Generoso Melillo (1935-2014) – giurista e docente italiano
 Mike Melillo, pseudonimo di Michael Cosimo Melillo (1939) – pianista e compositore statunitense
 Phil Melillo, propr. Philip Thomas Melillo (1952) – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense naturalizzato italiano
 Savino Girolamo Benedetto Melillo (1939) – avvocato e politico italiano
 Sergio Melillo (1955) – vescovo cattolico italiano